Mehta es un apellido de origen indio que puede referirse a:
Zubin Mehta, director de orquesta indio.
Shekhar Mehta, piloto de rally ugandés. 
Deepa Mehta, directora de cine y guionista india.